Глазки:

 Глазки (бархатницы, сатириды) — семейство дневных бабочек.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Глазки — деревня в Ельском районе Гомельской области.

Россия 
 Глазки — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Глазки — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Глазки — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Другие значения 
 Глазки (глазчатые бусы) — первые русские деньги VIII века.
 Глазки Гессе — светочувствительные органы ланцетника.
 Глазки́ — почки на клубнях картофеля.
 Глазки — полости в сыре.

См. также